Вилем Славата из Хлума (; 1 декабря 1572 — 19 января 1652) — чешский аристократ, известный в первую очередь как жертва пражской дефенестрации 1618 года. Был одним из габсбургских наместников в Чехии, 23 мая 1618 года группа протестантских дворян выбросила его вместе с Ярославом Боржитой из Мартиниц из окна Старого королевского дворца. Оба выжили; с этого начались восстание чешских сословий и Тридцатилетняя война. Славата в 1628—1652 годах занимал должность чешского канцлера, в 1643 году он стал кавалером ордена Золотого руна.

Биография 
Вилем Славата принадлежал к знатному чешскому роду, представители которого владели Хлумом и Кошумберком в северной Моравии. Родителями Вилема были Адам Славата и Доротея Курцбах фон Трахенберг.

Предки

Примечания 

Кавалеры ордена Золотого руна